Zuma – album di Neil Young del 1975
 Zuma – film muto italiano del 1913
 Zuma – videogioco
 Jacob Zuma – politico sudafricano
 Sibusiso Zuma – calciatore sudafricano